Dirk III van Brederode
 Dirk III (graaf) (circa 982 – 1039), graaf van West-Frisia
 Dirck III, slijterijketen van de supermarktketen Dirk